SZC steht für:
 Slovenský Zväz Cyklistiky, nationaler Radrennverband der Slowakei, Mitglied der Union Cycliste Internationale

szc steht für:
 Semaq Beri (ISO-639-3-Code), austroasiatische Sprache in Pahang and Terengganu

Abkürzung